Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Górkach – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w diecezji tarnowskiej, w dekanacie Mielec Północ.

Przypisy 

Parafie diecezji tarnowskiej
Parafie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego
Religia w gminie Borowa
Górki (powiat mielecki)